Hierba amargosapuede referirse a:
 el nombre común de la planta Brickellia cavanillesii;
 el nombre común de la planta Centaurium erythraea;
 el nombre común de la planta Eupatorium petiolare; o
 el nombre común de la planta Parthenium hysterophorus
 el nombre común de la planta '''''Spermacoce laevis.